Zama bezeichnet:

in der antiken Geographie:
 Zama Major (oder auch Zama Regia), Stadt in Numidia, das heutige Sers im Gouvernement Kef in Tunesien, dort die
 Schlacht von Zama, während des Zweiten Punischen Krieges und
 Titularbistum Zama Major, auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularbistum
 Zama Minor, Stadt in Numidia, Reste etwa 10 km nordwestlich des heutigen Siliana in Tunesien
 Titularbistum Zama Minor, auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Zama (Kappadokien), Wegstation zwischen Tavium in Galatien und Caesarea in Kappadokien (heute Kayseri), vermutlich im Bezirk Chammanene
 Zama (Mesopotamien), Stadt zwischen dem Oberlauf von Euphrat und Tigris (Ptolemaeus 5, 18, 12)

Familienname von:
 César Zama (1837–1906), brasilianischer Arzt, Politiker und Schriftsteller

Außerdem:
 Zama (Kanagawa), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kanagawa
 Camp Zama, US-Militärstützpunkt in der japanischen Präfektur Kanagawa
 Zama (Mississippi), Gemeinde im Attala County, Mississippi, USA
 Zama City, ein Dorf in der kanadischen Provinz Alberta
 Zama Lake, See im Mackenzie County in der kanadischen Provinz Alberta
 den ehemaligen Namen von Tulum (Ort), Mexiko
 Zama (1956), Roman von Antonio di Benedetto
 Zama (1984), argentinischer Film von Nicolás Sarquís
 Zama (Film), argentinischer Film von Lucrecia Martel
 Zama, ein traditionelles moldawisches Gericht (Hühnersuppe)
 Zama Group, Hersteller von Vergasern

Siehe auch:
 Sama
 Dzama